Greenleaf kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Greenleaf (Idaho)
Greenleaf (Kansas)

Televisie
Greenleaf (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016